Narcine är ett släkte av rockor. Narcine ingår i familjen Narcinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Darrockor
Narcine